Лоуренс Чамберс (; род. 1929, Бедфорд, Виргиния, США) — американский адмирал, бывший капитан авианосцев «Мидуэй» и, «Корал Си». Первый афроамериканец, командующий авианосцем ВМФ США, и первый афроамериканец, выпускник Военно-морской академии США, ставший адмиралом.

Биография 
Родился 10 июня 1929 года в городе Бедфорд, штат Вирджиния; был третьим из пяти детей в семье, которых воспитывала мать Шарлотта Чамберс. После смерти отца она начала работать в Военном министерстве США для содержания большой семьи. Его брат Эндрю тоже стал военным, дослужившись до генерал-лейтенанта армии США.

После окончания школы Dunbar High School служил в Корпусе подготовки офицеров запаса, когда , первый афроамериканец, являющийся выпускником Военно-морской академии США, предложил ему обратиться в это же военное учебное заведение. Чамберс поступил в академию и стал вторым афроамериканцем, её выпускником (6 июня 1952 года).

Военная карьера 

В 1954 году, после 18 месяцев полётной подготовки, Лоуренс Чамберс стал морским летчиком. С 1968 по 1971 годы, участвуя во Вьетнамской войне, летал на боевые задания с авианосцев «Рейнджер» и «Орискани». В 1972 году он был произведен в капитаны первого ранга и зачислен в команду боевого корабля USS White Plains. В январе 1975 года Чамберс стал первым афроамериканцем, возглавившим авианосец «Мидуэй», на котором служил командиром до декабря 1976 года. Будучи произведенным в контр-адмиралы, служил командующим авианосных ударных групп (Carrier Strike Group 3 и Carrier Strike Group 4). Свою карьеру военного закончил в качестве заместителя командира авиационных систем ВМС Naval Air Systems Command.

В апреле 1975 года, будучи командиром авианосца «Мидуэй», Лоуренс Чамберс принимал участие в операции «Порывистый ветер» по эвакуации из Сайгона вертолётами американских и иностранных граждан (преимущественно южновьетнамцев). В ходе этой операции ему пришлось принять смелое и ответственное решение по расчистке палубы авианосца от нескольких находившихся там вертолётов UH-1 «Ирокез» (стоимость одного вертолёта составляла около  долларов), сбросив их в море, чтобы дать возможность приземлиться на корабль лёгкому самолёту «Сессна 0-1» (), пилотируемому южновьетнамским лётчиком Ли Бынгом.

В отставке 

Уйдя с флота, Чамберс стал директором по развитию в корпорации System Development Corporation, одной из первых в мире компаний по производству программного обеспечения, начавшей свою деятельность в рамках Министерства обороны США. В 2010 году он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 35-летию операции «Порывистый ветер». 29 апреля 2015 года он посетил Сан-Диего, штат Калифорния, чтобы выступить в музее на борту авианосца «Мидуэй» в ознаменование 40-й годовщины этой операции.

Награды 
 Награждён Бронзовой звездой США, медалями «За службу во Вьетнаме» и «Похвальной службы», а также другими наградами.

Примечания

Ссылки 

 USS Midway Veterans Recall Fall of Saigon 
 Meet the first black siblings in US military history to hold flag ranks 

Выпускники Средней школы Данбар (Вашингтон, округ Колумбия)
Участники войны во Вьетнаме
Контр-адмиралы (США)